Cài (Langues chinoises : 蔡) est un nom de famille chinois. C'est l'un des 40 noms de famille les plus communs en Chine, et l'un des dix plus communs à Taïwan, où il est transcrit Tsai, et à Singapour, où il est transcrit Chua. Ses transcriptions cantonaises usuelles sont Choi ou Choy. Il a donné le nom coréen .

Personnalités portant ce nom 
 Cai Chongguo (1955-), écrivain ;
 Cai Chusheng (蔡楚生) (1906-1968), réalisateur de cinéma ;
 Cai Guoqiang (蔡国强) (1957-), artiste plasticien ;
 Cai He (蔡和), aristocrate de la province de Jing, frère de Cai Mao, Cai Xun et Cai Zhong ;
 Cai Hesen (蔡和森) (1895-1931), homme politique ;
 Cai Jing (蔡京) (1047-1126), calligraphe et fonctionnaire ;
 Cai Lun (蔡伦) (ca 50-121), eunuque sous les Han orientaux ;
 Cai Mao (蔡瑁) (? -208), aristocrate de la province de Jing, frère de Cai He, Cai Xun et Cai Zhong ;
 Cai Shangjun (蔡尚君) (1967-), réalisateur de cinéma ;
 Cai Sheng (蔡晟) (1971-), footballeur ;
 Cai Tongtong (蔡彤彤) (1990-) : gymnaste rythmique ;
 Cai Yan (蔡琰), poétesse sous la dynastie Han ;
 Cai Xiang (蔡襄) (1012-1067), calligraphe et poète ;
 Cai Xuetong (1993-), snowboardeuse ;
 Cai Xun (蔡勳), aristocrate de la province de Jing, frère de Cai He, Cai Mao et Cai Zhong ;
 Cai Yang (蔡陽) (?-201), général ;
 Cai Yong (蔡邕) (132-192), calligraphe, historien et conseiller sous la dynastie Han ;
 Cai Yuanpei (蔡元培) (1868-1940) : éducateur et président de l'Université de Pékin ;
 Cai Yun (蔡贇) (1980-), joueur de badminton japonais ;
 Cai Zhong (蔡中), aristocrate de la province de Jing, frère de Cai He, Cai Mao et Cai Xun ;
 Tsai Chih-chung (蔡志忠), (1948-), auteur de bande dessinée taïwanais ;
 Tsai Eng-meng (1957-), entrepreneur taïwanais ;
 Tsai Ing-wen (蔡英文), (1956-), femme politique taïwanaise ;
 Tsai Ming-liang (蔡明亮 ), (1957-), réalisateur taiwanais ;
 Kristen Tsai (1995-), joueuse de badminton canadienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme chinois